Le terme Route 161 peut désigner plusieurs routes :

 Route 161 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 161 au Québec, Canada
 Route nationale 161 en France
 Route départementale 161 dans les Yvelines, France